Il singolare del torneo di tennis Oporto Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Richard Fromberg che ha battuto in finale Galo Blanco 6-3, 7-6.

Teste di serie 

 Jordi Burillo (primo turno)
 Younes El Aynaoui (semifinali)
 Galo Blanco (finale)
 Richard Fromberg (Campione)

 Marcos Górriz (primo turno)
 Thierry Champion (quarti di finale)
 Nuno Marques (secondo turno)
 Marcelo Charpentier (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Oporto Challenger 1996